Лас Естакас има више значења:

 Лас Естакас, Хуан Торалва (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Естакас (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Естакас (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Естакас (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Естакас (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Естакас (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Естакас (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Естакас (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Естакас (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Естакас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Естакас (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Естакас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику